Уильям Дейвис, Дэвис (): Дэвис, Уильям Брюс (род. 1938) — канадский актёр. 
 Дэйвис, Уильям Генри (1871—1940) — поэт и писатель из Уэльса. 
 Дейвис, Уильям Моррис (1850—1934) — американский геолог и географ.

См. также 
 Дэвис, Билл (1929—2021) — канадский политик.
 Дэвис, Билли (род. 1964) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Дэвис, Робертсон (полное имя Уильям Робертсон Дэвис, 1913—1995) — канадский писатель, критик, журналист.